Řád přátelství mezi národy je označení pro několik řádů:

 afghánský Řád přátelství mezi národy
 baškortostánský Řád přátelství mezi národy
 běloruský Řád přátelství mezi národy
 sovětský Řád přátelství mezi národy